Le Songe d'une nuit d'été () est une comédie anglaise de William Shakespeare. Elle a inspiré les œuvres suivantes :

Littérature 
 Songe d'une nuit d'été, comics par Neil Gaiman et Charles Vess ;

Beaux-arts 
 Le Songe d'une nuit d'été, tableau de Marc Chagall ;

Musique 

 Le Songe d'une nuit d'été (), ouverture et musique de scène de Felix Mendelssohn (1826) ;
 Le Songe d'une nuit d'été (1850), opéra d'Ambroise Thomas
 Le Songe d'une nuit d'été, ballet de Marius Petipa sur des musiques de Mendelssohn et de Léon Minkus (1876) ;
 Le Songe d'une nuit d'été, opéra de Benjamin Britten (1960) ;
 A Midsummer Night's Dream, ballet de George Balanchine (1962).

Cinéma et télévision 
 Le Songe d'une nuit d'été (), film américain de Charles Kent (1909) ;
 Le Songe d'une nuit d'été (), film américain de William Dieterle (1935) ;
 Le Songe d'une nuit d'été (), film d'animation tchèque de Jiří Trnka (1959) ;
 Le Songe d'une nuit d'été (), film américain de Peter Hall (1968) ;
 Le Songe d'une nuit d'été, téléfilm français de Jean-Christophe Averty (1969) ;
 Le Songe d'une nuit d'été (), téléfilm britannique de Elijah Moshinsky (1981) ;
 Le Songe d'une nuit d'été (), film américain de Michael Hoffman (1999) ;
 A Midsummer Night's Dream, téléfilm britannique de David Kerr (2016).

Voir aussi